Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Mutua Madrid Open 2015 nastoupilo dvacet osm dvojic. Obhájcem titulu byl druhý pár světa Sara Erraniová a Roberta Vinciová z Itálie, jehož členky do madridské události nezasáhly.

Čtyřhru vyhrála nenasazená australsko-kazašský dvojice Casey Dellacquová a Jaroslava Švedovová, která ve finále zdolala španělské tutnajové trojky Garbiñe Muguruzaovou a Carlu Suárezovou Navarrovou poměrem 6–3, 6–7 a [10–5]. Španělky tak stejně jako v roce 2014 odešly z finálové duelu poraženy. Obě šampionky si do deblového žebříčku WTA připsaly 1 000 bodů.

Nasazení párů 
Čtyři nejvýše nasazené páry měly volný los do druhého kola.
  Martina Hingisová /  Sania Mirzaová (čtvrtfinále)
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále)
  Garbiñe Muguruzaová /  Carla Suárezová Navarrová (finále)
  Sie Su-wej /  Flavia Pennettaová (čtvrtfinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Abigail Spearsová (2. kolo, skreč)
  Caroline Garciaová /  Katarina Srebotniková (1. kolo)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Lucie Šafářová (semifinále)
  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Mutua Madrid Open 2015